Suzanne Lenglen e Julie Vlasto hanno battuto in finale Evelyn Colyer e Kitty McKane 6-1, 9-11, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1925